

Osoby o tym nazwisku 
 Akmyrat Rejepow – turkmeński polityk
 Guwanç Rejepow – turkmeński piłkarz
 Mansur Rejepow – turkmeński sztangista
 Rozy Rejepow – turkmeński zapaśnik